Ocean’s Three and a Half («Три с половиной друга Оушена») — седьмая серия седьмого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 15 февраля 2009 года на канале FOX.

Сюжет 
Бонни, жена Джо, рожает девочку (вместе с крохотной инвалидной коляской), которую называют Сьюзи. В неё немедленно влюбляется Стьюи, который всячески старается ей понравиться. Впрочем, к концу эпизода он к ней охладевает без объяснения причин.

Тем временем Суонсонам приходит счёт из больницы на 20 000 долларов. У семьи нет таких денег. В «Пьяной устрице» к Джо подходит ростовщик (), который предлагает дать ему в долг. Джо расплатился с больницей, но остался должен ростовщику. Друзья пытаются помочь ему заработать 20 000, но безуспешно, и тогда Питер отправляется с просьбой о помощи к своему тестю, Картеру Пьютершмидту, но тот отказывает. Вскоре к Джо приходят бандиты-подручные, которые избивают его, требуя вернуть долг. Тогда Питер призывает своих друзей ограбить Картера. В назначенный день Питер, Кливленд и Куагмир проникают в дом Картера, где проходит светский приём. Джо координирует их действия из специально оборудованного автомобиля, припаркованного неподалёку. Питер с Куагмиром отвлекают гостей зажигательным танцем, а Кливленд тем временем спускается в подвал, где хранятся деньги. Вскоре троица успешно проникает в деньгохранилище и начинает набивать сумки пачками долларов, но в этот момент в машину с Джо врывается Лоис, которая требует прекратить ограбление. Она убеждает бывшего полицейского, что они поступают неправильно, и друзья не доводят дело до конца.

Лоис просит 20 000 у отца и отдаёт их Джо.

Создание 
 Автор сценария: Черри Чеваправатдумронг
 Режиссёр: Джон Холмквист
 Композитор: Рон Джоунс
 Приглашённые знаменитости: Жан-Поль Мано и Фрэнк Уэлкер

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название фильма «Одиннадцать друзей Оушена» и название сериала «Два с половиной человека». Также, чтобы Бонни быстрее родила ребенка, Питер включает этот сериал и кладет пульт у Бонни между ног, заявляя, что «если ребенок не идиот, то он вылезет и переключит канал».
 Стьюи монтирует клип на песню (Everything I Do) I Do It for You (1991) Брайана Адамса. Также в клипе присутствуют отсылки к фильму «Стена».
 Во врезке показан Бетховен, сочиняющий бесталанные композиции на исходе своей жизни.
 В другой врезке представлена аудиозапись со съёмочной площадки фильма «Терминатор: Да придёт спаситель». В ней актёр Кристиан Бейл ругается на «осветителя Питера, работающего тут первый день». Фильм вышел на экраны спустя три месяца после премьеры эпизода.
 Кливленд взрезает бронированую дверь сейфа подбородком Риз Уизерспун.
 Отменить ограбление Питеру приказывает Мегатрон.
 В реальной жизни у Джо не могло возникнуть проблем с оплатой медицинских услуг, так как американские полицейские имеют полную медицинскую страховку на всю семью.
 Брайан перечисляет песни, названные именами девушек:
 «Rosanna» (Toto);
 «Roxanne» (The Police);
 «Michelle» (The Beatles)
 «Alison» (Элвис Костелло);
 «Sarah» (Thin Lizzy);
 «Angie» (The Rolling Stones);
 «Brandy» / «Mandy» (Скотт Инглиш / Ричард Керр, получила известность в исполнении Барри Манилова);
 «Gloria» (Them);
 «Cecilia» (Simon and Garfunkel);
 «Maggie May» (Род Стюарт);
 «Jessica» (The Allman Brothers Band);
 «Nancy»;
 «Barbara Ann» (The Beach Boys);
 «Billie Jean» (Майкл Джексон);
 «Layla» (Derek and the Dominos);
 «Lola» (The Kinks);
 «Polly» (Nirvana);
 «Helena» (My Chemical Romance);
 «Jenny from the Block» (Дженнифер Лопес feat Styles P and Jadakiss);
 «Sherry» (The Four Seasons);
 «Laura»;
 «Wendy» (The Beach Boys);
 «Maria»;
 «Peggy Sue» (Бадди Холли);
 «Minnie the Moocher» (Cab Calloway & His Orchestra);
 «Tracy» (The Cuff Links);
 «Jean» (Оливер);
 «Jane»;
 «Mary Ann» (Black Lace);
 «Eleanor Rigby» (The Beatles)

 Эпизод был принят позитивно как регулярным интернет-критиком (IGN, обозреватель Ахсан Хак), так и такими известными регулярными печатными изданиями, как «Los Angeles Times» (журналист Джеофф Бушер), «New York Post» (журналист Джеки Страус) и «The Guardian» (журналист Бен Чайлд).
 В день премьеры эпизод занял второе место по количеству посмотревших, уступив лишь новой серии «Отчаянных домохозяек» («»). По итогам недели эпизод занял шестое место по просмотру на канале FOX.
 Картер Пьютершмидт вызывает ярость Билла Гейтса тем, что у него «iPod, как и у всех остальных, а не Zune».
 Бонни Суонсон наконец-то родила после беременности, длившейся много лет. О том, что «она беременна уже шесть лет», Питер упоминал ещё в «Blind Ambition».

Ссылки

Примечания 

Серии «Гриффинов»